Het seizoen 1999/00 van de Belgische Tweede klasse ging van start in augustus 1999 en de reguliere competitie eindigde in mei 2000. R. Antwerp FC werd kampioen. Daarnaast promoveerde RAA Louviéroise via de eindronde.

Naamswijzigingen
 KSK Roeselare fuseerde met KFC Roeselare en werd KSV Roeselare.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste klasse voor de start van het seizoen:
 KV Kortrijk
 KV Oostende

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Derde klasse voor de start van het seizoen:
 KSV Ingelmunster (kampioen in Derde Klasse A)
 KVK Tienen (kampioen in Derde Klasse B)
 FC Eendracht Hekelgem (winnaar eindronde)

Noot: FC Eendracht Hekelgem verloor de finale van de eindronde tegen KMSK Deinze en zou normaal in Derde klasse blijven. Echter, omdat KFC Herentals opging in een fusie met KFC Verbroedering Geel kwam er een extra plaats vrij in Tweede klasse. Hierdoor kon FC Eendracht Hekelgem alsnog promoveren.

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste klasse op het eind van het seizoen:
 R. Antwerp FC (kampioen)
 RAA Louviéroise (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde klasse op het eind van het seizoen:
 KV Kortrijk
 RCS Visétois
 R. Cappellen FC

Eindstand

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, EP: eindronde voor promotie, ED: eindronde voor degradatie D: degradatie

Eindronde voor promotie

Degradatie-eindronde
Het team dat 16de eindigde, KV Kortrijk, speelde een eindronde met een aantal derdeklassers en ging daar van start in de tweede ronde van die eindronde.

Referenties
 

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2